Урейское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Урейское сельское поселение — в Акшинском районе Забайкальского края.
 Урейское сельское поселение — в Темниковском районе Республики Мордовия.